Иван Милославский:
 Милославский, Иван Богданович (ум. 1681) — боярин и воевода
 Милославский, Иван Михайлович (1635—1685) — окольничий, приближённый царя Фёдора Алексеевича.